Aula-Verlag ist der Name zweier Verlage, die nicht miteinander verbunden sind:

Aula-Verlag (Graz) (deutschnationale Politik)
Aula-Verlag (Wiebelsheim) (Ornithologie und Naturschutz)